Франсуа Левейе:
 Левейе, Франсуа Ламот (1588—1672) — французский писатель и философ
 Левейе, Франсуа (актёр) — квебекский киноактёр